Паса́ж (від  — «прохід») — слово, що має кілька значень.
 Пасаж — торговельна споруда — крита галерея з крамницями обабіч, що звичайно має виходи на паралельні вулиці.
 Пасаж Андреоллі — найстаріший з пасажів Львова.
 «Пасаж» — торговельно-житловий комплекс в Києві у вигляді вулиці, утвореної двома паралельними будівлями одного будинку (нинішня адреса — вулиця Хрещатик, 15).
 «Пасаж» — історична будівля Одеси, в який розташовані готель і криті торговельні ряди.
 Пасаж — прохід, коридор.
 Пасаж — невелика музична фраза, технічно складна для виконання. Частина музичного твору, музична фраза зі швидким послідовним чергуванням нот від високих до низьких і навпаки.
 Пасаж — раптова подія, несподіваний, дивний поворот справи.
 Пасаж — у робочому кіносценарії — незначна сцена переміщення акторів.
 Пасаж — окреме місце в тексті книги; пасус.
 Пасаж — щеплення бактерій від однієї тварини іншій.
 Пасаж — манежний рух вищої школи їзди верхи.
 Пасаж — дивне, несподіване висловлювання, часто розлоге або емоційне.
 Пасаж — відхід кишкових газів, сечі і ін.

Див. також 
 Стоунхенджський пасаж
 Пасажний інструмент

Посилання